Yanzi bezeichnet:

 Yanzi (Ethnie)
 Yan Ying
 Yanzi chunqiu